Wojtkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Wojtkiewicz (1963–2006), polnischer Schachspieler
 Witold Wojtkiewicz (1879–1909), polnischer Maler und Grafiker